La Ligue 1 2013-2014 è stata la 76ª edizione della massima serie del campionato di calcio francese.

Stagione

Novità
Nella stagione precedente sono retrocesse il Nancy, il Troyes e il Brest, che sono rispettivamente arrivate 18ª, 19ª e 20ª.
Dalla Ligue 2 sono state promosse il Monaco, il Guingamp e il Nantes.

Formula 
Le venti squadre partecipanti si incontreranno in un turno di andata e ritorno per un totale di 38 partite con le ultime 3 retrocesse in Ligue 2.

Le qualificate alle coppe europee saranno sei: Le prime tre saranno ammesse alla UEFA Champions League 2014-2015 con la terza che disputerà il terzo turno preliminare. La quarta classificata più la vincitrice della Coupe de France 2013-2014 e della Coupe de la Ligue 2013-2014 giocheranno nella UEFA Europa League 2014-2015

Avvenimenti

Sessione estiva (dal 1/7 al 2/9)
Il PSG, campione in carica, si rinforza in attacco con l'attaccante uruguaiano Edinson Cavani (dal Napoli), oltreché i difensori Lucas Digne (dal Lilla) e Marquinhos, ma con la cessione di Mamadou Sakho (al Liverpool). L'Olympique Marseille, lasciati partire per prestito i centrocampisti Rafidine Abdullah (al Lorient) e Morgan Amalfitano, acquista l'attaccante Dimitri Payet (dal LOSC Lille), Giannelli Imbula (dal Guingamp), i centrocampisti Florian Thauvin (dal SC Bastia) e l'esperto Saber Khalifa (dall'). L'Olympique Lione sostituisce Anthony Réveillère (fine contratto), con il difensore Henri Bedimo (dal Montpellier). Il Nizza, quarta in classifica l'nel 2012-2013, si rinforza con il centrocampista Nampalys Mendy (dal neopromosso Monaco) e con il difensore Mathieu Bodmer (dai parigini del PSG), in sostituzione a Renato Civelli (al Bursaspor).

Mentre per il Saint-Étienne c'è l'arrivo del difensore Paul Baysse (dal Brest), del centrocampista Franck Tabanou (dal Toulouse), dell'attaccante Mevlut Erding (dal Rennais), in sostituzione di Pierre-Emerick Aubameyang (passato al ). Per il LOSC Lille c'è l'arrivo del difensore Simon Kjær (dal Wolfsburg), in sostituzione a Aurélien Chedjou (al Galatasaray). I detentori della Coppa di Francia, il Bordeaux, acquista l'ex interista Jérémie Bréchet (dal Troyes), per sostituire Benoît Trémoulinas (al Dinamo Kiev), ed il difensore Lucas Orbán (dal Tigre).

Il Lorient si rinforza con Vincent Aboubakar (dal Valenciennes) e l'attaccante Sadio Diallo (dal Rennais per prestito). Invece il Montpellier acquista l'attaccante Djamel Bakar (dal Nancy), Victor Hugo Montaño (dal Rennais) e Siaka Tiéné (dal PSG). Il Toulouse, invece, si rinforza con il centrocampista Clément Chantôme (dal PSG) in prestito, e il difensore François Moubandje (dal Servette). Il Valenciennes FC si rinforza in difesa con Saliou Ciss (dal Tromsø), oltreché il portiere Magno Macedo Novaes (dal SC Bastia). Quest'ultima, si rinforza in attacco con Claudiu Keșerü (dal Angers), Gianni Bruno (dal Lille), Miloš Krasić (dal Fenerbahçe) e Florian Raspentino (dal OM).

Lo Stade Rennais si rinforza con il difensore Sylvain Armand (dal PSG) e l'attaccante portoghese Nélson Oliveira (dal Benfica), sostituendo Mevlut Erdinç (all'ASSE), ma lo Stade Reims si rinforza con Turan (dallo Sporting Lisbona), vendendo Johann Ramaré (al Brest), mentre il Sochaux acquista Emmanuel Mayuka (dal Southampton Football Club). L' si rinforza, invece, con il portiere Jesper Hansen (dal Nordsjælland), in sostituzione ad Stephan Andersen (al Real Betis), con i centrocampisti Facundo Bertoglio, (per prestito dal Dinamo Kiev) ed Andrés Escobar (dal Deportivo Cali), in sostituzione a Mohammed Rabiu (al Kuban), e con l'attaccante Marco Rubén (dal Dinamo Kiev). L'Ajaccio di Ravanelli acquista i difensori Denis Tonucci (dal ) e Alessandro Crescenzi (dalla Roma), oltreché l'ex romanista Gadji Tallo.

Il neo-arrivato Monaco fa un calciomercato da Champions, con gli arrivi di James Rodríguez e dei portoghesi João Moutinho (dal Porto), Ricardo Carvalho (dal Real Madrid), di Radamel Falcao (dall'Atlético Madrid), del giovane Nicolas Isimat-Mirin (dal Valenciennes), del centrocampista Jérémy Toulalan (dal Málaga Club de Fútbol), di Éric Abidal (dal Barcellona), Kondogbia (dal Siviglia) e di Fabinho (dal Rio Ave).

Il Nantes, neo-promosso in Ligue 1, si rinforza acquistando l'esperto Oswaldo Vizcarrondo (dal Club de Fútbol América), i centrocampisti Alejandro Bedoya (dal Helsingborg) e Bănel Nicoliță (dall'ASSE), oltreché l'attaccante Johan Audel (dallo Stoccarda). L'ultima neo-promossa, il Guingamp, acquista il centrocampista Steeven Langil (dall'Auxerre), l'esperto difensore Jérémy Sorbon (dal Caen) e, per prestito, il portiere Guy N'dy Assembé (dal Nancy), in cambio del centrocampista François Bellugou (al Nancy).

Sessione invernale (dal 1/1 al 30/1) 
Il PSG, campione d'inverno, si rinforza con l'arrivo del centrocampista francese Yohan Cabaye (dal Newcastle United) e con la cessione di Mohamed Lamine Sissoko (al Levante). L'AS Monaco, neopromossa e vicecampione d'inverno, si rinforza con l'arrivo di Uwa Elderson Echiejile (dal Braga), Aymen Abdennour (dal Toulouse) e, per sostituire l'infortunato Radamel Falcao, il centroavanti bulgaro Dimitar Berbatov (in prestito dal Fulham).

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Francia e ammesso alla  UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla UEFA Champions League 2014-2015
      Ammesse alla UEFA Europa League 2014-2015
      Retrocesse in Ligue 2 2014-2015

Verdetti 
   campione di Francia 2013-2014 e qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015.
   qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2014-2015.  qualificato al turno di play-off.
   qualificato alla fase a gironi della UEFA Europa League 2014-2015.  qualificato al turno di play-off.  qualificato al terzo turno preliminare.
  ,  e  retrocesse in Ligue 2 2014-2015.

Calendario

Statistiche e record

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (27)
 Minor numero di sconfitte:  (3)
Migliore attacco:  (84)
Miglior difesa:  (23)
 Miglior differenza reti:  (+61)
 Maggior numero di pareggi:  (18)
 Minor numero di pareggi:  (6)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (23)
 Peggiore attacco:  (30 gol)
 Peggior difesa:  (72)
 Peggior differenza reti:  (-35)
 Partita con più reti: 2 partite (8)
 Partita con maggiore scarto di gol: 3 partite (5)
 Maggior numero di reti in una giornata: 33 (9ª)
 Minor numero di reti in una giornata: 15 (3ª)
 Miglior serie positiva:  (16, 17ª-32ª)
 Peggior serie negativa:  (7, 2ª-8ª)

Classifica marcatori

Media spettatori

Note

Voci correlate 
 Ligue 2 2013-2014
 Championnat National 2013-2014
 Coppa di Francia 2013-2014
 Coupe de la Ligue 2013-2014

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Ligue 1